Grolle bezeichnet:
 Grolle (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Petite Rhue

Grolle ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Grolle (* 1963), deutscher Schriftsteller 
 Ingeborg Grolle geb. Streitberger (* 1931), deutsche Historikerin
 Joist Grolle (* 1932), deutscher Historiker
 Riclef Grolle (1934–2004), deutscher Botaniker (Bryologe)

Siehe auch:
 Groll, Groller